Кубок Данії з футболу 2017–2018 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул всьоме здобув Брондбю.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 листопада 2017

|}

1/8 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 лютого 2018

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 квітня 2018

|}

1/2 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2017–2018
Данія
Данія